Ségard oder Segard ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Jacques Ségard (1954/55–2010), französischer Politiker
 Norbert Ségard (1922–1981), französischer Politiker
 Raymond Segard (1911–?), französischer Schauspieler